US Open-mesterskabet i herresingle 2015 var den 135. turnering om US Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af US Open 2015 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i Flushing, Queens, New York City, USA i perioden 31. august – 13. september 2015.

Mesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Roger Federer med 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, og som dermed sikrede sig sin anden US Open-titel i herresingle og sin 10. grand slam-titel i alt i karrieren.

Tidligere på sæsonen havde Novak Djokovic også vundet Australian Open og Wimbledon-mesterskabet, samt tabt i finalen i French Open. Med tre sejre og en finaleplads fuldførte serberen den bedste grand slam-sæson i herresingle, siden Rod Laver vandt alle fire grand slam-turneringer i 1969, og tangerede dermed Roger Federers grand slam-statistik for sæsonerne 2006 og 2007.

41 af turneringens 127 kampe blev dømt af kvindelige hoveddommere, men for første gang i mesterskabets historie var der en kvinde i dommerstolen i finalen i herresingle, som blev dømt af britiske Eva Asderaki-Moore.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg US$ 17.388.900 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 11,6 % i forhold til 2014.

Ud over ovennævnte pengepræmier, var der bonuspræmier til de tre bedst placerede spillere i US Open Series 2015.
 Vinderen af US Open Series 2015, Andy Murray, blev slået ud i fjerde runde, og modtog derfor $ 70.000 i bonuspræmie.
 Toeren i US Open Series 2015, Novak Djokovic, vandt mesterskabet, og modtog derfor $ 500.000 i bonuspræmie.
 Treeren i US Open Series 2015, John Isner, blev slået ud i fjerde runde, og modtog $ 17.500 i bonuspræmie.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr.  2015.
 8 spillere, der har modtaget et wild card.
 16 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 24. august 2015 blev seedet:

Wild cards 

Otte spillere modtog et wild card til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 24. august 2015 er angivet i parentes.

Kvalifikanter 

Se afsnittet Kvalifikation.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

  Paul-Henri Mathieu
  Alexander Zverev
  Guido Pella
  Michael Berrer
  Nikoloz Basilashvili
  Yoshihito Nishioka
  Jürgen Melzer
  Matthew Ebden
  Jevgenij Donskoj
  Andrej Rublev
  Tommy Paul
  John-Patrick Smith
  Elias Ymer
  Konstantiv Kravtjuk
  Alejandro González
  Illja Martjenko

Se også 
 US Open-mesterskabet i damesingle 2015
 US Open-mesterskabet i herredouble 2015
 US Open-mesterskabet i damedouble 2015
 US Open-mesterskabet i mixed double 2015

Eksterne henvisninger 

 US Open

Noter 

US Open 2015 (tennis)
2015
ATP World Tour 2015